Kručica (Dubrovačko primorje), naselje u Općini Dubrovačko primorje, Hrvatska 
Kručica (otok), otočić u Jadranskom moru